Termin MTSA ima više značenja.

 Metilisana-tiol-koenzim M metiltransferaza, enzim
 Metropolijska arhiva transportnih anketa ()